Johann Friedrich Voigtlänger ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Voigtländer (Theologe) (1769–1844), deutscher Theologe
 Johann Friedrich Voigtländer (Optiker) (1779–1859), österreichischer Optiker